«Сент-Клер Груп Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый Западной хоккейной лигой за лучшие отношения между маркетингом клуба и болельщиками.

Победители

Примечания 

Награды Западной хоккейной лиги